Taiarapu ist der Name folgender Orte:

 Taiarapu-Est, eine Gemeinde auf Tahiti, in Französisch-Polynesien
 Taiarapu-Ouest, eine Gemeinde auf Tahiti, in Französisch-Polynesien